

Вестгемптон — місто, штат Массачусетс
 Вестгемптон — переписна місцевість, штат Нью-Йорк